Příjmení Lohr nosí více významných osobností:

 Marie Lohr (1890–1975) – britská herečka australského původu
 Michael Lohr (1519–1654) – německý skladatel
 Václav Lohr (1925–???) – český a československý politik